Arctowski – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Arctowski 
 Henryk Arctowski – polski geofizyk, geograf i badacz polarny

Zobacz też 
 Latarnia Morska Arctowski,
 Polska Stacja Antarktyczna im. Henryka Arctowskiego,
 ORP Arctowski – polski okręt hydrograficzny,
 Kopuła Arctowskiego – lodowiec na Wyspie Króla Jerzego,
 Zatoka Arctowskiego – mała zatoka u wybrzeży Wyspy Króla Jerzego w Antarktyce,
 Półwysep Arctowskiego – niewielki skalisty półwysep znajdujący się w Antarktydzie Zachodniej,
 Nunatak Arctowskiego – nunatak zlokalizowany w grupie 16 nunataków na wschodnim wybrzeżu Półwyspu Antarktycznego w Antarktydzie Zachodniej,
 Góra Arctowskiego – góra na wschodnim wybrzeżu Ziemi Palmera w południowej części Półwyspu Antarktycznego w Antarktydzie Zachodniej.